Клячки́н — еврейская фамилия; имеет женскую форму Клячкина.

Известные носители:
 Клячкин, Вениамин Ефимович (1858—1931) — врач, общественный и научный деятель, публицист, статский советник, преподаватель.
 Клячкин, Григорий (Гирш-Довид) Абрамович (1866—1946) — врач-физиотерапевт и невропатолог, организатор здравоохранения в Казани.
 Клячкин, Евгений Исаакович (1934—1994) — советский и израильский певец, композитор, гитарист, бард.
 Клячкин, Лев Наумович (1892—1953) — врач-физиотерапевт, организатор здравоохранения в Казани.
 Клячкин, Нота (Николай) Абрамович (1881—1938) — врач, Герой Труда.
 Клячкин, Юрий Степанович (1934—2000) — советский учёный-химик.

См. также